Старосверженский сельсовет — сельский Совет на территории Столбцовского района Минской области Республики Беларусь.

Географическое положение 
Сельсовет граничит с Новосверженским сельским Советом Столбцовского района Минской области и Мирским поселковым Советом Кореличского района Гродненской области. Административный центр Залужского сельсовета — агрогородок Старый Свержень. Через территорию сельсовета проходит автомобильная магистраль Брест — Москва.

История 
Старосверженский сельсовет до 2011 года назывался Залужским сельским Советом и был образован в феврале 1940 года решением бюро Столбцовского РКП(б)Б и Столбцовского райисполкома в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета БССР, после освобождения территории республики от польских оккупантов и воссоединения с БССР.

С июня 1941 по июль 1944 деятельность сельского Совета временно прекращалась в связи с немецко-фашистской оккупацией территории БССР.

С февраля 1940 года по январь 1954 года сельский Совет входил в состав Столбцовского района Барановичской области.

С января 1954 года по настоящее время в составе Столбцовского района Минской области.

С 1 апреля 2010 года в состав сельского Совета вошли деревни Дрозды, Перетоки, Старый Свержень.

С 1 июля 2013 года в результате реорганизации в состав сельского Совета вошли населённые пункты: деревня Великий Двор, деревня Воротище, деревня Деречинцы, деревня Новая Вёска, деревня Осиповщина, деревня Подлесье.

Демография 
В сельсовете насчитывается 1267 домохозяйств с населением 2746 человек.

Состав 
Залужский сельсовет включает 19 населённых пунктов:
 Великий Двор — деревня.
 Вечеторево — деревня.
 Вискачи — деревня.
 Воротище — деревня.
 Горки — агрогородок.
 Грядки — деревня.
 Деречинцы — деревня.
 Дрозды — деревня.
 Залужье — деревня.
 Иница — деревня.
 Казейки — деревня.
 Новая Вёска — деревня.
 Осиповщина — деревня.
 Перетоки — деревня.
 Подлесье — деревня.
 Скоморошки — деревня.
 Слободка — деревня.
 Старый Свержень — агрогородок.
 Судники — деревня.
 Цвирки — деревня.

Производственная сфера 
 СПК « Агронеманский»
 СООО «ДиСаВа»
 КФХ «Вечеторёво»
 Фермерское хозяйство «Сивиш»
 СООО «Мясопродукт»
 ИП Миско М. Н.
 ЧУП Лапко А. А.

Социально-культурная сфера 
 Учреждения здравоохранения: Старосверженская врачебная амбулатория, Залужский ФАП, Слободковский ФАП
 Образование: Старосверженская государственная общеобразовательная средняя школа, Залужская государственная общеобразовательная средняя школа, Залужский детский сад, Старосверженский детский сад
 Культура: Старосверженский Центр культуры, Залужский сельский Дом культуры, Старосверженская школа искусств, Старосверженская сельская библиотека, Залужская сельская библиотека, Скоморошская сельская библиотека.

См. также 
 Столбцовский район

Примечания

Ссылки 
 Старосверженский Сельский Исполнительный Комитет. Столбцовский райисполком
 

Сельсоветы Столбцовского района